Мокшино — название населённых пунктов в России:
 Мокшино — деревня в Любинском районе Омской области.
 Мокшино — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Мокшино — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Мокшино — деревня в Чебоксарском районе Республики Чувашия.